Alberto Gomes Ribeiro da Luz (1864-1938) foi juiz de direito em Três Corações, Lavras e Belo Horizonte e desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pai de Carlos Luz e irmão de Américo Gomes Ribeiro da Luz.

Seu filho, Carlos Luz, foi presidente da Câmara dos Deputados do Brasil e durante quatro dias presidente da República, deposto no Movimento de 11 de Novembro para garantir a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart, presidente e vice-presidente eleitos em 1955.

Juízes de Minas Gerais